Turan puede refrirse a:
 Turan (mitología)
 Turán, localidad rusa